Les alphabets des langues nationales sont des alphabets officiels pour le peul, le soninké et le wolof, définis en Mauritanie dans le décret  du .

Graphèmes

Bibliographie 
 

Orthographe
Langue en Mauritanie
Variante de l'alphabet latin